Ёква:
 Ёква — посёлок (деревня) в Свердловской области, Россия.
 Ёква — река в Свердловской области близ посёлка Ёква.
 Ёква — гора в Свердловской области близ посёлка Ёква.